Il doppio dello Samarkand Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Oleksandr Nedovjesov e Ivan Serheev erano i detentori del titolo, ma Sergeyev quest'anno non ha partecipato.

Nedovyesov ha fatto coppia con Farrukh Dustov e ha battuto in finale Radu Albot e Jordan Kerr 6–1, 7–6(9–7).

Teste di serie 

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinali)
  Radu Albot /  Jordan Kerr (finale)

  Tejmuraz Gabašvili /  Denys Molčanov (primo turno)
  Toni Androić /  Dino Marcan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Samarkand Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013